Массейс, Квентин (1466—1530) — фламандский художник
 Массейс, Ян (1509—1575) — фламандский художник, сын Квентина Массейса